Элоге Этисс Энза-Ямисси (; 23 января 1983, Банги, ЦАР) — центральноафриканский футболист, полузащитник клуба «Расинг» и бывший игрок сборной ЦАР.

Карьера

Клубная 
Энза-Ямисси переехал из ЦАР во Францию в возрасте 10 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Бордо». В 2002 году подписал контракт с клубом третьего французского дивизиона «Ла-Рош», сыграл за него 6 матчей. В следующем сезоне выступал за «Олимпик» из Алеса.

С 2003 по 2005 Энза-Ямисси играл за «Ним Олимпик», выступавшей в Лиге 3. За клуб он провёл 52 матча и забил 4 мяча.

Летом 2005 Элоге перешёл в «Труа». 30 июля 2005 года полузащитник провёл первый матч в Лиге 1 в новой команде, выйдя в матче против «Ниццы» на замену на 75 минуте вместо Блеза Матюиди..

11 февраля 2006 года Энза-Ямисси забил первый гол за «Труа» в игре с «Монако». В феврале 2011 года продлил свой контракт до лета 2015 года.

За время выступления Элоге за «Труа» его команда трижды по итогам сезона понижалась в классе (дважды вылетели из Лиги 1 и один раз из Лиги 2) и дважды поднималась дивизионом выше. С 2011 года Энза-Ямсси был капитаном «Труа».

Летом 2013, после очередного вылета «Труа» из Лиги 1 Элоге принял решение покинуть команду и подписал контракт с «Валансьеном».

В сборной 
Первый вызов в сборную ЦАР Элоге получил в 2010 году перед началом отборочного турнира к Кубку африканских наций 2012. Сборная ЦАР заняла 2 место в группе и пройти дальше не смогла.

Энза-Ямисси принимал участие в отборочном турнире к Чемпионату мира 2014.

Личная жизнь 
У Элоге есть младший брат Манассе, который играет с ним в одном клубе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 

Футболисты ЦАР
Игроки сборной ЦАР по футболу
Игроки ФК «Олимпик Алес»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Анси»